Småvattnet kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Småvattnet, sjö i Trollhättans kommun,  (5,41 ha)

Bohuslän 
Småvattnen (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Småvattnen, Bohuslän, sjö i Lilla Edets kommun,

Jämtland 
Småvattnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715939-144535), sjö i Strömsunds kommun,  (34,5 ha)
Småvattnen (Frostvikens socken, Jämtland, 719112-142266), sjö i Strömsunds kommun,  (14,8 ha)
Småvattnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (21,8 ha)

Västerbotten 
Inre-Småvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (7,48 ha)
Yttre-Småvattnet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (12,7 ha)
Inre-Småvattnet (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (2,5 ha)
Mellan-Småvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (1,5 ha)
Yttre-Småvattnet (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,9 ha)

Se även
Lillvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn